Aspa (Lleida), een gemeente in de Spaanse provincie Lleida
Aspa (Södermanland), een plaats in het Zweedse landschap Södermanland
Aspa (slak), een slakkengeslacht